Баден-Баден 1870 — 1-й международный шахматный турнир (конгресс) в Германии проходивший с 18 июля по 4 августа 1870 года в Баден-Баден.

Вице-президентом был приглашён И. С. Тургенев — большой любитель шахмат. 9 участников играли в 2 круга с контролем времени 1 час на 20 ходов. Десятый участник Штерн успел сыграть по 2 партии со Стейницем и Минквицем и выбыл из турнира, так как был призван в армию в связи с началом франко-прусской войны. Его результаты были аннулированы, а всем участникам добавлены 2 очка.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация о турнире 

Баден-Баден (шахматный турнир)
1870 год в шахматах